Comuna Alexeevca se poate referi la:

Comuna Alexeevca, Florești, comună din raionul Florești, Republica Moldova
Comuna Alexeevca, Ungheni, comună din raionul Ungheni, Republica Moldova